Jerome Williams peut désigner :
 Jerome Williams (1973-), joueur américain de basket-ball ;
 Jerome Williams (1981-), joueur américain de baseball.